Jauni ist der Name von:

 Jauni (Saaremaa), Ortschaft auf der estnischen Insel Saaremaa
 Genuri in der sardischen Sprache